Der Tarjei-Vessas-Debütantenpreis (im norweg. Orig. Tarjei Vesaas' debutantpris) ist eine Auszeichnung für das beste literarische Debüt eines norwegischen Schriftstellers. Er ist benannt nach Tarjei Vesaas und wird jährlich von Den norske Forfatterforening verliehen. Der Preisträger wird von einer neunköpfigen Jury bestimmt. Mit Den norske Forleggerforening ist ein Abkommen getroffen worden, demzufolge jedes literarische Debüt, unabhängig von Qualität und Genre, der Jury zur Verfügung gestellt wird. Die Auszeichnung wurde 1964 gestiftet und wird seitdem in der Regel im März des Folgejahres vergeben.

Preisträger

Weblinks 
 Tarjei Vesaas Debutantpris auf forfatterforeningen.no

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Norwegen)
Romanpreis
Literatur (Norwegisch)
Erstverleihung 1964
Vesaas, Tarjei